Florenceville peut faire référence à :
 Florenceville-Bristol, un village du Nouveau-Brunswick, au Canada,
 Florenceville, une localité du comté de Howard dans l'Iowa aux États-Unis,